Підківка, гіпокрепіс (Hippocrepis) — рід квіткових рослин з родини бобових (Fabaceae). Згідно з „Plants of the World Online“ рід містить 34 види, що ростуть у Європі, Африці та південно-західній частині Азії.

Морфологічна характеристика 
Боби по верхньому краю вирізані або з глибокими виїмками, членики боба напівмісячні або підковоподібні.

Етимологія 
Назва «Hippocrepis» походить від грецького «кінь» (hippo-) і «черевик» (-krepis): буквально «підкова»; це опис форми плодових сегментів у деяких видів.

В Україні 
В Україні ростуть: підківка війчаста (Hippocrepis ciliata), підківка чубата (Hippocrepis comosa), підківка одностручкова (Hippocrepis unisiliquosa), Hippocrepis emerus, Hippocrepis multisiliquosa.

Види 

 Hippocrepis areolata Desv.
 Hippocrepis atlantica Ball
 Hippocrepis balearica Jacq.
 Hippocrepis biflora Spreng.
 Hippocrepis brevipetala (Murb.) E.Domínguez
 Hippocrepis carpetana Lassen
 Hippocrepis castroviejoi Talavera & E.Domínguez
 Hippocrepis ciliata Willd.
 Hippocrepis commutata Pau
 Hippocrepis comosa L.
 Hippocrepis conradiae Gamisans & Hugot
 Hippocrepis constricta Kunze
 Hippocrepis cyclocarpa Murb.
 Hippocrepis emerus (L.) Lassen
 Hippocrepis eriocarpa (Boiss.) Boiss.
 Hippocrepis fruticescens Sennen
 Hippocrepis glauca Ten.
 Hippocrepis grosii (Pau) Boira, Gil & L.Llorens
 Hippocrepis liouvillei Maire
 Hippocrepis maura Braun-Blanq. & Maire
 Hippocrepis minor Munby
 Hippocrepis monticola Durieu ex Lassen
 Hippocrepis multisiliquosa L.
 Hippocrepis neglecta Lassen
 Hippocrepis nevadensis (Hrabětová) Talavera & E.Domínguez
 Hippocrepis prostrata Boiss.
 Hippocrepis rupestris Laza
 Hippocrepis salzmannii Boiss. & Reut.
 Hippocrepis scabra DC.
 Hippocrepis scorpioides Req. ex Benth.
 Hippocrepis squamata (Cav.) Coss.
 Hippocrepis tavera-mendozae Talavera & E.Domínguez
 Hippocrepis unisiliquosa L.
 Hippocrepis valentina Boiss.

Примітки 

Роди рослин